Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym 2000 – zawody rangi mistrzowskiej dla łyżwiarzy figurowych z Europy. Mistrzostwa odbywały się od 6 do 13 lutego 2000 w hali Wiener Stadthalle w Wiedniu.

W konkurencji solistów zwyciężył Rosjanin Jewgienij Pluszczenko, zaś wśród solistek jego rodaczka  Irina Słucka. W parach sportowych złoty medal wywalczyli Rosjanie Marija Pietrowa i Aleksiej Tichonow, zaś w parach tanecznych reprezentanci Francji Marina Anisina i Gwendal Peizerat.

Kwalifikacje 
W zawodach udział brali zawodnicy, którzy przed dniem 1 lipca 1999 roku ukończyli 15 rok życia (tj. urodzili się do 30 czerwca 1986 roku). Liczba dopuszczonych do startu zawodników z poszczególnych krajów była uzależniona od miejsc, jakie reprezentanci krajów zdobyli na ubiegłorocznych mistrzostwach.

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe 
* Jelena Bierieżna i Anton Sicharulidze zostali pozbawieni tytułu mistrzów Europy i zdyskwalifikowani z powodu wykrycia w organizmie Bierieżnej zakazanych środków – pseudoefedryny. Bierieżna zrzekła się możliwości przeprowadzenia badania próbki B i przyznała się do przyjęcia leków na zapalenie oskrzeli.

Pary taneczne 
Pierwszym tańcem obowiązkowym była Yankee Polka, zaś drugim Argentine Tango.

Przypisy

Bibliografia 
 

2000
2000 w sportach zimowych
Zawody sportowe w Wiedniu
2000 w Austrii